Кордон де Енмедио има више значења:

 Кордон де Енмедио (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кордон де Енмедио, Парахе Пиједра Колорада (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику